Тито́в () — русская фамилия. Происходит от канонического мужского имени Тит. В Списке общерусских фамилий занимает 34-е место.

Известные носители

А 
 
 
 Титов, Амвросий Васильевич (1672—1755) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Муромский.
 
 
 Титов, Арсен Борисович (род. 1948) — советский и российский живописец, писатель.

Б

В 
 Титов, Валентин Георгиевич (1919—1951) — Герой Советского Союза.
 Титов, Валерий Сергеевич (1932—1990) — советский археолог.
 
 
 
 
 Титов, Владислав Андреевич (1934—1987) — русский писатель.
 Титов, Вячеслав Александрович (1971—2011) — советский и российский актёр театра и кино.

Г 
 Титов, Геннадий Фёдорович (1932—2019) — советский деятель спецслужб, генерал-лейтенант.
 Титов, Георгий Алексеевич (1909—1980) — советский деятель народного хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Титов, Гермоген Титович (1885—1919) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.

Д 
 Титов, Дмитрий Васильевич (1915—1975) — русский и советский художник-пейзажист.

Е 
 
 
 Титов, Евдоким (в монашестве Евмений) — епископ Русской Древлеправославной церкви, управляющий старообрядческими приходами на территории Румынии.

И 
 
 Титов, Игорь Анатольевич (1919—2004) — учёный, специалист в области гидродинамики.

К

М

Н

П

Р, С, Т 
 Титов, Роман (род. 1961) — советский и латвийский футболист.
 Титов, Сергей Николаевич (1770—1825) — генерал-майор, член военной коллегии, композитор.
 Титов, Тимофей Прокофьевич (1922—1993) — председатель колхоза имени Калинина Таловского района Воронежской области, Герой Социалистического Труда.

Ф

Ю

Я 
 Титов, Ярослав Викторович (1906—2000) — советский спортсмен (лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол), художник.



Населённые пункты 
 Титов — хутор в Рыльском районе Курской области.
 Титов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Титов — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.

Прочее 
 Титов — кратер на обратной стороне Луны в северо-восточной части Моря Москвы.
 Титов-Врх — вторая по высоте гора в Македонии.

См. также 
 Титов-Велес
 Титов Дрвар
 Титов-Арена

Примечания 

